Фред Беренд (, род. 25 марта 1965) — люксембургский , международный мастер (1994), тренер ФИДЕ (2005).

Чемпион Люксембурга 1990 и 2014 гг.

В составе сборной Люксембурга участник одиннадцати шахматных олимпиад (1990—2018 гг.) и шести командных первенств Европы (1989—2011 гг.).

Трижды (1981, 1982, 1984 гг.) представлял Люксембург на юношеских чемпионатах Европы.

В 1993 и 1995 гг. участвовал в зональных турнирах.

Наивысший рейтинг Эло — 2425 (1 января 1996 г.).

Жена — Эльвира Беренд (Сахатова).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам